Коновалово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Коновалово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Коновалово — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Коновалово — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Коновалово — село в Волоконовском районе Белгородской области.
 Коновалово — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Коновалово — село в Балаганском районе Иркутской области.
 Коновалово — село в Беловском районе Кемеровской области.
 Коновалово — деревня в Немском районе Кировской области.
 Коновалово — деревня в Яранском районе Кировской области.
Коновалово — село в Макушинском районе Курганской области.
 Коновалово — деревня в Тарском районе Омской области.
 Коновалово — деревня в городском округе Первоуральск Свердловской области.

Украина 
 Коновалово — село в Новоархангельском районе Кировоградской области, ликвидировано в 2007 году.
 Коновалово — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Коновалово — село в Бурынском районе Сумской области.